«Легенда о сэре Гаве́йне и Зелёном Ры́царе» (также «Меч отважного» или «Меч храбреца», ) — приключенческий фильм по мотивам поэмы «Гавейн и Зелёный Рыцарь», снятый режиссёром Стефеном Виксом. Это был не первый фильм Уикса по легенде о Гавейне: в 1973 году он снял картину «Гавейн и Зелёный Рыцарь» ().

Сюжет 
Фильм начинается со сцены пира, во время которого в замок въезжает рыцарь в зелёном и спрашивает, найдется ли храбрец, готовый сыграть в игру по его правилам. Вызывается Гавейн, ещё не ставший рыцарем. Зелёный рыцарь объясняет, что даст Гавейну один шанс себя обезглавить, но затем тот окажет ответную услугу. Гавейн обезглавливает рыцаря, тот подбирает собственную голову и заново прикрепляет к телу. Затем зелёный рыцарь велит Гавейну встать на колени и принять ответный удар, однако за него вступается король и говорит, что Гавейн ещё ребёнок. Тогда рыцарь обещает вернуться через год.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы об артуриане
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы Cannon Group